Анатолий Литовченко:
 Литовченко, Анатолий Григорьевич (род. 1960) — российский политик, депутат Госдумы VII созыва.
 Литовченко, Анатолий Трофимович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.